Le Port est un nom propre qui peut désigner :

Œuvres littéraires 
 Le Port (nouvelle), une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1889 ;
 Le Port (Baudelaire), un poème de Charles Baudelaire ;
 Le Port (Nabokov), une nouvelle de Vladimir Nabokov publiée en 1924.

Œuvres artistiques 
 Le Port, un tableau de Félix Del Marle peint 1913.

Personnalités 

 Simone Le Port (1920-2008), résistante ;
 Vincent Le Port, producteur, réalisateur et scénariste français.

Lieux 
Le Port est le nom de deux communes françaises : 
 Le Port (Ariège) dans le département de l'Ariège ;
 Le Port (La Réunion) dans le département de La Réunion.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme